Nompar ist der Familienname folgender Personen:

 Antonin Nompar de Caumont (1633–1723), französischer Hofmann und Offizier
 Armand Nompar de Caumont († 1675), Maréchal de France
 François Louis Nompar de Caumont de La Force (1802–1880), französischer Naturforscher und Forschungsreisender
 Henri Jacques Nompar de Caumont (1675–1726), französischer Autor und Politiker; 1718/19 stellvertretender Finanzminister Frankreichs
 Jacques Nompar de Caumont, Duc de la Force (1558–1652) Marschall von Frankreich